Suddenly, Last Summer ist der Originaltitel folgender Werke:

 Plötzlich letzten Sommer, Bühnenstück von Tennessee Williams (1958)
 Plötzlich im letzten Sommer, US-amerikanischer Film von Joseph L. Mankiewicz (1959)